Юлиана Кляйн (, 3 ноября 1966, Берлин) — немецкий  и музыкальный издатель.

Биография 
Окончила Высшую музыкальную школу имени Ханса Эйслера, была стипендиатом в Санкт-Петербурге (1995), Париже (1997), Вене (2001), Риме (2004). В 1993—1997 училась в Штутгарте у Хельмута Лахенмана.

Один из организаторов Камерного ансамбля новой музыки (1987), основала в 1999 собственное музыкальное издательство.

Произведения

Сольные инструментальные сочинения 
 Solo für Violoncello (1988)
 Verloren für Violine (1992—1993)
 Die Dinge haben keinen Rand für Cembalo (1996)
 Aus der Wand die Rinne 1 für Violoncello (1996)
 Aus der Wand die Rinne 2 für Violine (1996)
 Aus der Wand die Rinne 3 für Oboe (1998)
 Aus der Wand die Rinne 4 für Akkordeon (1998)
 Aus der Wand die Rinne 5 für Klavier (1999)
 Aus der Wand die Rinne 6 für Klarinette (1999)
 Fünfmal Schreyahn für Perkussion (2001)
 Aus der Wand die Rinne 8 für Saxophon (2003)
 38 für Bassklarinette (2004)
 38b für Blockflöte (2005)
 Aus der Wand die Rinne 10 für Elektronik (2006)
 Aus der Wand die Rinne 11 für Video (2006)
 smartcard 1 für Klarinette (2006)

Вокальные сочинения 
 Fünf Lieder für Sopran, Flöte und Gitarre на стихи Готфрида Бенна (1986—1987)
 kehren/Blätter für Sopran, Stimme und Klavier (2001)
 Spät 2 für Sopran und Klarinette (2001)
 Geviert für Bariton, Trompete, Posaune und Kontrabass (2002)
 vexations für Stimme und Percussion (2002)
 3 Lieder für Sopran und Klavier на стихи Клопштока (2004)

Камерные сочинения (для 2-4 инструментов) 
 Strahlen für Flöte und Harfe (1989)
 Stimmen inmitten der Wand für Saxophon und Flöte (1990)
 NETT für Altflöte, Viola, Kontrabass und Gitarre (1991)
 es1 für zwei Klaviere (1991)
 Drei Hände voll Sand für Streichquartett (1994)
 ..waren… I + II für Violine, Violoncello und Klavier (1995)
 Deckweiß für Klarinette, Bassklarinette, Flöte und Posaune (1998)
 Chanson-Tanz I für Akkordeon, Kontrabass und Klarinette (1998)
 Fünfgezackt in die Hand für Oboe und Percussion (2000)
 Lass für Subbassblockflöte und Bassflöte (2001)
 Konzertstück I für Flöte, Percussion und Klavier (2001)
 mit für Oboe, Violoncello, Klavier und Percussion (2003)
 gedrillt für Flöte, Percussion und Gitarre (2003)
 Das Geheimnis der verzauberten Juwelen für Sprecher und Klavier (2004)
 Leicht wie Blätter sich legen für Perkussion und Oboe (2005)
 Das Dicke Kind für Sprecher und Klavier (2006)
 Die Perlenprinzessin, 7 Plastikpiraten und ein Stoffhund für Sprecher und Klavier (2006)
 ungetrennt für Streichquartett (2007)
 Bauwerk 1 für 2 Violinen, Viola (2010)

Камерные сочинения (для 5-15 инструментов) 
 Der Nachtwandler I für Flöte, Saxophon, Violine, Violoncello, Klavier und Sprecher (1990)
 Der Nachtwandler II für Klarinette, Horn, Kontrabass, Gitarre und Sopran (1991)
 Die Stockung für Oboe, Saxophon, Violine, Violoncello und Gitarre (1992)
 UEBERBLEIBSEL für fünf Spieler ad libitum (1992)
 … und Aufstieg für Flöte, Klarinette, Oboe, Fagott, Horn und (1992)
 Ohne Tageslicht I Adaption für Bassflöte, Bassklarinette, Horn, Posaune, Violoncello und Kontrabass (1995)
 s-o-l-c-h-e w-o-l-k-e-n für 7 Instrumente, Stimme und Dirigent (1996)
 Fünf Margeriten für Flöte, Klarinette, Saxophon, Posaune, Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass und Schlagwerk 1+2 (1997)
 Am Fenster für Flöte, Klarinette, Violoncello, Gitarre, Percussion und Sopran (1999)
 Ausgleich für Flöte, Klarinette, Oboe, Violoncello, Kontrabass, Percussion, Klavier und Sopran (2000)
 gehen für Streichquintett, Flöte, Oboe, Klarinette, Trompete, Posaune, Percussion, Sopran und Bariton (2000)
 keineß für Sopran, Flöte, Klarinette, Violine, Viola, Violoncello und Klavier (2000)
 Ohne Titel für Fünf Spieler (2000)
 inmitten für 11 Glocken (2001)
 Gegenstände durchdringen für Bläsersextett (2001)
 Abschied — Ankunft für Stimme, Violoncello 1 + 2, Akkordeon und Klavier) (2001)
 EINSATZ (Widerspiegelung) für Tubax und 10 Instrumente (2002)
 Sendungen 1-24 für Stimme, Violoncello, Akkordeon, Klavier und Dia-Projektion (2002)
 37 für Saxophonquartett und Streichquartett (2004)
 se vuoi für Theremin, Violine, Violoncello, Klavier und Percussion (2004)
 weit — weiter für Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass, Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Trompete, Posaune und Horn (2005)

Оркестровые сочинения 
 Aufriss für 18 Streicher ohne Dirigenten (5-5-4-3-1) (1999)
 vertikal für Streicher (5-5-3-3-1), 2 Oboen, Flöte, Klarinette, 2 Fagott und 2 Hörner (2001)
 Suite für Streichtrio, Klavier, Sopran, Bariton und 13 Instrumente (2002)
 PSALM 23 für Sopran, Bariton und 17 Instrumentalisten (2003)
 … und folge mir nach für Barockorchester: Streicher (4-4-2-2-1), 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Fagotte, 2 Hörner und Cembalo (2005)

Камерные оперы 
 westzeitstory Tischoper im Maßstab H:0 für Mezzosopran, Tenor, Trompete, Percussion, Keyboard, Sprecher und 4 Tischspieler (2001—2006)
 Arabische Pferde Flughafenoper für Sopran, Bariton, 2-4 Statisten, Streichquartett, Flöte, Klarinette, Posaune, Percussion (2002)
 Hyp’Op Musiktheatralisches Projekt für Kinder-Darsteller, Sopran, Bariton, Orchester und 5 mobile Spieler (2003)
 Glück Musiktheater für 4 Solisten, Chor und Ensemble на тексты Готфрида Бенна и Оскара Уайльда (2006)
 Der unsichtbare Vater für Tenor, Akkordeon, Saxophon, Schlagzeug, Publikum (2008—2009)
 Irgendwie Anders. Große Fassung für Bühne (2011)

Признание 
Лауреат Художественной премии Берлинской академии художеств (2006).

Литература 
 Juliane Klein/ Eva-Maria Houben (Hrsg.). Saarbrücken: Pfau-Verlag, 2002. ISBN 3-89727-190-7.
 Liedtke U. Frau Musica heute: Konzepte für Kompositionen. Rheinsberg: Musikakademie Rheinsberg; Leipzig: F. Hofmeister, 2005

Примечания

Ссылки 
  
  

Музыкальные издатели Германии
Википедия:Биографии современников
Оперные композиторы Германии
Женщины-композиторы